Příjmení Vološin má více nositelů:

 Augustin Vološin (1874–1945) – podkarpatoruský politik
 Leonid Vološin (* 1966) – ruský atlet, trojskokan

Externí odkazy